Massingham ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Massingham (1889–1933), britische Dramatikerin und Schauspielerin 
 Eric Massingham (* 1986), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Harold Massingham (1932–2011), britischer Dichter 
 Harold John Massingham (1888–1952), britischer Schriftsteller und Dichter 
 Henry William Massingham (1860–1924), britischer Journalist
 Hugh Massingham (1905–1971), britischer Schriftsteller 
 John Massingham, englischer Bildhauer und Schnitzer 
 John Dudley Massingham, britischer Politiker, Gouverneur von St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha 
 Richard Massingham (1898–1953), britischer Filmproduzent, Regisseur und Schauspieler